«Каба́ты» () (код станции A-1) — конечная станция Варшавского метрополитена. Находится в районе Кабаты дзельницы Урсынув. Расположена под аллеей Комиссии Народного Образования, между улицами Вонвозова и Телеки.

Открыта 7 апреля 1995 года в составе первого пускового участка Варшавского метрополитена «Кабаты» — «Политехника».

Название 

Первоначально предполагалось название «Натолин» (). Нынешнее название присвоено решением Национального совета столичного города Варшавы 16 декабря 1983 года. Впоследствии название «Натолин» было присвоено другой станции первого пускового участка.

Подземные сооружения 
Односводчатая станция мелкого заложения. Проект станции выполнила группа архитекторов под руководством архитектора Ясны Стшалковска-Рышки. Имеется одна платформа островного типа, длиной 120 метров и шириной 10 метров. Площадь станции составляет 14250 м², кубатура 59600 м³.

Станция имеет бело-серо-голубую раскраску. Лифты для инвалидов находятся с северной стороны станции, на улице Вонзововой, а также по обеим сторонам аллеи Комиссии Народного Образования. На уровне −1 располагаются подземные переходы, пункты обслуживания пассажиров и билетные турникеты. На уровень перрона (−2) можно спуститься по эскалатору или на лифте.

Станция, в случае необходимости, может служить убежищем гражданского населения. Для этого у каждого выхода со станции установлены гермозатворы.

Расписание отправления поездов 
Первый поезд в направлении Млоцин отходит в 5:00, а последний в 0:10. В пятницу и субботу в 0:15.

Ночные поезда выходного дня в направлении Млоцин ходят с 0:15 до 2:30.

Путевое развитие 
Южнее станции расположен шестистрелочный оборотный тупик, продолжающийся в соединительную ветвь к электродепо «Кабаты». Перегон к электродепо является трёхпутным — помимо 3-го и 4-го станционных путей продолжается и 2-й главный путь.

Ссылки 
 Uchwała nr 86 Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 1983 roku w sprawie nadania nazw stacjom pierwszej linii metra. «Dziennik Urzędowy Rady Narodowej m.st. Warszawy». 4, s. 2, 12 marca 1984.
 Mapa metra z 1983 roku z archiwum Trasbusa
 Witold Urbanowicz: Stacje metra zamknięte w weekendy. Harmonogram utrudnień. transport-publiczny.pl, 29 lipca 2015.
 Plan rozmieszczenia przystanków przy stacji A-1 Kabaty
 Szczegóły o stacji
 Nowe daszki nad metrem będą z betonu. Ładne?

Станции Варшавского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1995 году